Neerwinden fut le lieu de deux batailles importantes :
 Bataille de Neerwinden (1693) pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg 
 Bataille de Neerwinden (1793) pendant la Première Coalition